Пемра Озген (; родилась 8 мая 1986 года в Стамбуле, Турция) — турецкая теннисистка; победительница 33 турниров ITF (10 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Пемра в теннисе с восьми лет; любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (15)

Победы (10)

Поражения (5)

Финалы турниров ITF в парном разряде (47)

Победы (22)

Поражения (25)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Турции